Hrvatska:
 Paljevine (Ivanska), naselje u općini Ivanska

Crna Gora:
 Paljevine (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja